Amir Moradi (né en 1990), athlète iranien ;
 Elshan Moradi (né en 1985), joueur d'échecs iranien puis américain ;
 Masoud Moradi (né en 1965), arbitre iranien de football ;
 Sajjad Moradi (né en 1983), athlète iranien ;
 Shahab Moradi (né en 1972), pasteur, prédicateur et professeur d'université iranien ;
 Sohrab Moradi (né en 1990), haltérophile iranien.